Plusieurs églises portent le nom de Saint-Thomas-d'Aquin :
 L'église Saint-Thomas-d'Aquin située dans le  de Paris. 
 L'église Saint-Thomas-d'Aquin située dans la ville de Québec, près de l'Université Laval.
 L'église Saint-Thomas-d'Aquin située dans la ville de Berlin
 L'église Saint-Thomas-d'Aquin de Lac-Baker, située à Lac-Baker au Nouveau-Brunswick
 L'église Saint-Thomas-d'Aquin située dans la ville de Saragosse.